Александр Залужный:
 Залужный, Александр Самойлович (1886—1941) — российский и украинский революционер и учёный.
 Залужный, Александр Гаврилович (род. 1956) — советник юстиции 1 класса, доктор юридических наук.
 Залужный, Александр Степанович (?—1941) — советский украинский ученый-психолог.